Futterman oder Futtermann ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Futterman (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Joel Futterman (* 1946), US-amerikanischer Musiker
 Julius Futterman († 2001), US-amerikanischer Ingenieur
 Julius Futterman (1907–1981), US-amerikanischer Elektroingenieur, entwickelte den OTL Verstärker
 Nika Futterman (* 1969), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Robert Futterman (1928–1961), US-amerikanischer Investor